Manchet har flere betydninger:

 manchet  (beklædning) – det kan være et opslag på et ærme eller en handske.
 manchet  (skrift) –  blandt skribenter vil den oftest betegne et kort resume af en (med)følgende tekst.